Richard Seel ist der Name folgender Personen:

 Richard Seel (1819–1875), deutscher Maler und Grafiker, siehe Johann Richard Seel
 Richard Seel (1854–1922), deutscher Architekt, siehe Ludwig Richard Seel